Paul Wild (1923–2008) angol-ausztrál csillagász, rádiócsillagász
 Paul Wild (1925–2014) svájci csillagász, kisbolygó-felfedező